Carlos Comamala (Madrid, 1887 – Barcelona, 1976) was een Spaans voetballer en sportarts. Hij speelde als aanvaller van 1903 tot 1912 bij FC Barcelona.

Comamala had een vader van de Canarische Eilanden en een Baskische moeder. Hij werd geboren in Madrid, maar Comamala groeide op in Catalonië. Hij gold als een goede vriend van Joan Gamper, de oprichter van FC Barcelona. Comamala won met FC Barcelona tweemaal de Copa del Rey (1910, 1912) en vier keer het Campionat de Catalunya (1905, 1909, 1910, 1911). In 1912 stopte Comamala na 145 wedstrijden en 172 doelpunten bij FC Barcelona. Naast speler had Comamala ook enkele jaren een functie als bestuurslid bij FC Barcelona en ontwierp hij in 1910 het clublogo.

Spaans voetballer
Spaans medicus